Huit bâtiments de la Royal Navy ont reçu le nom HMS Devonshire, en l'honneur de William Cavendish,  duc de Devonshire à l'origine, puis en l'honneur du comté de Devonshire (actuel Devon).

, un vaisseau de ligne de  rang de 80 canons. Lancé en 1692, détruit par les Français en 1707 lors de la bataille du cap Lizard.
, un vaisseau de ligne de  rang de 80 canons. Lancé en 1710, transformé en ponton en 1740, vendu en 1760.
, un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons. Lancé en 1745 et démantelé en 1772.
, un brûlot acquis en 1804, il est lancé sur Boulogne-sur-Mer le 3 octobre de la même année.
, un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons. Lancé en 1812, affecté au service de port à partir de 1849, démantelé en 1869.
, un croiseur cuirassé de classe Devonshire. Lancé en 1904 et vendu en 1921.
, un croiseur lourd de . Lancé en 1927, transformé en navire-école en 1947, et vendu en 1954.
, un destroyer lance-missiles de . Lancé en 1960 et coulé comme cible d'entrainement en 1984.

Dans la fiction 
 Dans le film de James Bond, Demain ne meurt jamais met en scène une frégate de Type 23 baptisée HMS Devonshire.

Nom de bateau de la Royal Navy